Пионерский — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии. Входит в состав Сосновского сельского поселения.

География 
Расположен на левом берегу реки Виндрей, в 1,5 км к северо-западу от посёлка Сосновка.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 37 %, русские — 42 %.

Примечания 

Населённые пункты Зубово-Полянского района